Partnerschap voor de afvoer van zuren in Europa: PADRE
 Padre (software) voor de Perl-programmeertaal
 Een legerpredikant
 Een lid van het San Diego Padres-honkbalteam
 Een lied van de George Baker Selection